Pavel I. Řecký (14. prosince 1901 Atény – 6. března 1964, Tatoi u Atén) byl v letech 1947–1964 řecký král.

Narodil se jako nejmladší syn krále Konstantina I. Řeckého a jeho ženy Žofie Pruské, dcery císaře Friedricha III. a jeho ženy Viktorie Sasko-Koburské.

Korunní princ byl od roku 1938 ženatý s Frederikou Hannoverskou. Z jejich svazku vzešly tři děti:

 Sofie Řecká (* 2. listopadu 1938), ⚭ 1962 Juan Carlos I. (* 5. ledna 1938), španělský král v letech 1975–2014
 Konstantin II. (* 2. června 1940), poslední řecký král od roku 1964 de iure do roku 1973, de facto však vládl jen do roku 1967, kdy opustil Řecko, ⚭ 1964 Anne-Marie Dánská (* 30. srpna 1946), rodem dánská princezna
 Irena Řecká a Dánská (* 11. května 1942), svobodná a bezdětná

Zemřel ve svém letním sídle Tatoi; tam byl také pohřben na královském hřbitově.

Vyznamenání

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Genealogy.euweb

Pavel I. Řecký
Pavel I. Řecký
Pavel I. Řecký
Pavel I. Řecký
Pavel I. Řecký
Narození v roce 1901
Narození 14. prosince
Narození v Athénách
Úmrtí v roce 1964
Úmrtí 6. března
Úmrtí v Athénách
Zemřelí na nádorová onemocnění žaludku
Pohřbení v Tatoi
Muži
Glücksburkové (Řecko)